Пахомково — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Черпесская волость».

Расположена на севере района, в 45 км к северу от райцентра Великие Луки и в 8 км к северу от волостного центра, деревни Черпесса.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составила 4 жителя, на 2010 год — 3 жителя.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Черпесская волость

Населённые пункты Великолукского района